Лос Енсинитос има више значења:

 Лос Енсинитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Енсинитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Енсинитос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Енсинитос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Енсинитос (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Енсинитос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Енсинитос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Енсинитос (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Енсинитос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Енсинитос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику